Antonio Carbajal (1929 -), footballeur mexicain ;
 Enrique Carbajal (1947 -), sculpteur mexicain ;
 Garcí Manuel de Carbajal, lieutenant gouverneur espagnol au Pérou ;
 Iván Carbajal (1990 -), coureur cycliste mexicain ;
 Jorge Suárez Carbajal (1986-), cornemuseur espagnol ;
 Michael Carbajal (1967 -), boxeur américain.

Patronyme hispanique